Morafeno – comune del distretto di Ambohimahasoa, Madagascar
 Morafeno – comune del distretto di Arivonimamo, Madagascar
 Morafeno – comune del distretto di Befandriana-Nord, Madagascar
 Morafeno – comune del distretto di Maevatanana, Madagascar
 Morafeno – comune del distretto di Mananjary, Madagascar
 Morafeno – comune del distretto di Sambava, Madagascar
 Morafeno Bekily, Madagascar